Osoby o tym nazwisku:
 Cora Sandel – norweska pisarka
 Jakub Sandel – polski historyk literatury, nauczyciel
 Józef Sandel – polski historyk sztuki i publicysta